Gaudelet est un nom de famille porté par plusieurs personnalités.

Personnalités 

 Charles Gaudelet (1817-1870), maître verrier français.
 Bruno Gaudelet (né en 1963), pasteur et théologien français.

Odonymes 
 villa Gaudelet, impasse dans le .